Георги Исачев Фръчковски е български зограф от Дебърската художествена школа, представител на един от най-старите родове в школата, Фръчковския род.

Биография 
Роден е в голямата мияшка паланка Галичник през 1878 г. Син е на зографа Исаче Макриев. В 1895 година заминава да работи из Македония. По-късно работи с Епифаний Христов и Янко Кузманов. В 1898 - 1899 година работи с Нестор Траянов и Данаил Несторов в Свищов. Работят в гробищната църква „Свети Дух“. След това с Нестор Траянов рисува и иконите за „Свети Архангел Михаил“ в Бурумлии и в църквата на Разсоха.

В 1944 година заедно с Апостол Фръчковски, Христо Апостолов и Георги Алексиев изписва църквата на Гложенския манастир.

В 1952 година заедно с Христо Апостолов довършва стенописите в храма „Света Троица“ във велинградската махала Каменица.

Умира през 1953 г. в София.

Родословие

Бележки 

Български иконописци
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Родени в Галичник
Фръчкови
Починали в София
Български имигранти от Македония в София